Le terme Route 154 peut désigner plusieurs routes :

 BR-154 au Brésil
 Autoroute A154 en France
  dans certains pays
 Route départementale 154 dans les Yvelines, en France